Onomàstica:

 Ister de Cirene o Istre, historiador grec 

 Ister de Calatis, escriptor grec
Geografia:
 Riu Ister, a Tràcia.